JKT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Giacarta (Indonesia)